Мик Харрис:
 Харрис, Мик (род. 1967) — британский музыкант.
 Харрис, Мик (род. 1955) — американский режиссёр и сценарист.